

Informatica 
HyperText Transfer Protocol – protocollo di rete alla base del web

Chimica 
 HydraTed TerPhenyl – un composto organico
 High Temperature ThermoPlastic – materie plastiche resistenti alle alte temperature

Altri progetti